Свирский — фамилия.

Прозвище 
 Александр Свирский (в миру Амос; 1448—1533) — русский православный святой, почитаемый в лике преподобного, игумен.

Носители фамилии 
 Свирский, Алексей Иванович (1865—1942) — русский писатель-беллетрист.
 Свирский, Владимир Александрович (1917—1969) — советский архитектор.
 Свирский, Григорий Цезаревич (1921—2016) — советский писатель, военный корреспондент, автор мемуаров.
 Свирский, Евгений Антонович (1883—1949) — учёный в области электросвязи
 Свирский, Ежи (1882—1959) — польский военно-морской и государственный деятель.
 Свирский, Семён Исаевич (1925—2011) — организатор строительства.
 Свирский, Яков Осипович (1902—1990) — советский архитектор.

См. также 
 Свирская
 Свирь (значения)
 Свирский канал — на р.Свирь (Ленинградская область)
 Свирский каскад ГЭС — на р.Свирь (Ленинградская область)
 Нижне-Свирский заповедник в Ленинградской области
 Александро-Свирский монастырь в Ленинградской области
 Свирск - город в Иркутской области